Первая лига 1956 () — 19-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Динамо Тирана» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1956
Албания
1956 год в Албании